Alonso est un nom propre d'origine hispanique.

Prénom 
Alonso est un prénom masculin très usité en Espagne.

Saint catholique 
 Alonso de Orozco (1500-1591), né à Oropesa, près de Tolède en  Espagne, religieux augustin ; fêté le 19 septembre

Patronyme 
Alonso était le  le plus répandu en Espagne en 2007.

 Agustín Alonso (1996-), coureur cycliste uruguayen ;
 Aitziber Alonso (1971-), illustratrice basque ;
 Alejandro Alonso (né en 1982), footballeur argentin ;
  ;
 Amado Alonso (1896-1952), linguiste espagnol naturalisé argentin ;
 Angel Alonso (1923-1994), peintre français d'origine espagnole ;
 Ángel Alonso Ríos (né en 1970), taekwondoïste espagnol ;
 Carlos Manuel Gonçalves Alonso (né en 1978), dit « Kali », joueur de football angolais ;
 Clemente Alonso McKernan (né en 1978), triathlète espagnol ;
 Dámaso Alonso (1898-1990), poète et linguiste espagnol ; 
 Daniella Alonso (née en 1978), actrice américaine ;
 Enrique Alonso (né en 1965), coureur cycliste espagnol ;
 Fernando Alonso (1914-2013), danseur cubain ;
 Fernando Alonso (né en 1981), pilote de Formule 1 espagnol ;
 Isabelle Alonso (née en 1953), féministe et chroniqueuse française ;
  ;
 José Antonio Alonso Suárez (1960-2017), homme politique espagnol ;
 Juan Alonso (1927-1994), footballeur espagnol ;
 Julián Alonso (né en 1977), joueur de tennis ;
 Laz Alonso (1974-), acteur américain ;
 Lisandro Alonso (né en 1975), scénariste et réalisateur argentin ;
  (1822-1889), écrivain, poète et journaliste portoricain ;
  ;
 Marcelo Alonso (1970-), acteur et metteur en scène chilien ;
 Mariano Roque Alonso (17?-1853),chef de l'État paraguayen (consul) de 1841 à 1844 ;
 Marino Alonso (né en 1965), coureur cycliste espagnol ;
 Maria Conchita Alonso (née en 1957), actrice et productrice américaine d'origine cubaine ;
 Marta Botía Alonso (née en 1974), auteur-compositeur-interprète espagnole ; 
 Martha Asunción Alonso (né en 1986), poétesse espagnole ;
 Martha Erika Alonso Hidalgo (1973-2018), femme politique mexicaine ;
 Mikel Alonso (né en 1980), footballeur espagnol ;
 Norberto Alonso (né en 1953), ancien footballeur argentin ;
 Óscar Mario González Alonso (1923-2006), pilote automobile uruguayen ;
 Pachito Alonso (1955-), musicien cubain ;
  ;
 Pedro Alonso López (1948-), tueur en série colombier ;
 Periko Alonso (né en 1953), footballeur espagnol ;
 Pichi Alonso (né en 1954), footballeur et entraîneur espagnol ;
 Pola Alonso (1923-2004), actrice classique argentine ;
 Rafael Almanza Alonso (1957-), intellectuel cubain, poète, chercheur, narrateur, critique littéraire et d'art ;
 Rémy Alonso (né en 1979), céiste français ;
 Richard Alonso (1948-2022), joueur de rugby à XIII français ;
 Ronald Martin Alonso (né en 1980), musicien franco-cubain, spécialisé en viole de gambe, lirone et violone ;
 Sandra Alonso (née en 1998), coureuse cycliste espagnole ;
 Sara Alonso (née en 1999), coureuse de fond espagnole ;
 Sito Alonso (né en 1975), entraîneur de basket-ball espagnol ;
 Teresa Alonso-Rasgado (19?-), ingénieure mécanique mexicaine ;
 Verónica Alonso (1973-), femme d'affaires et personnalité politique uruguayenne ;
 William Alonso (1933-1999), économiste américain ;
 Xabi Alonso (né en 1981), joueur de football espagnol.

Pseudonyme 

 Alonso Ferreira de Matos (1980-), footballeur brésilien.

 Isabel Apolonia García Hernández (1933-2019), actrice cubaine.

Toponyme 

 Casas de Fernando Alonso, commune espagnole de la provence de Cuenca ;
 Alonso, localité uruguayenne du département de Treinta y Tres ;
 Alonso, localité uruguayenne du département de Paysandú.

Références

Lien externe 
 

Patronyme hispanique